Мария Эльза Витери (, ) — эквадорский экономист и политик.

При президенте Рафаэле Корреа она занимала пост министра финансов с 2008 по 2010 год.

При президенте Ленине Морено она коротное время (6 марта 2018 — 14 мая 2018) занимала пост министра экономики и финансов.

Витери умерла от рака 18 ноября 2021 года.

Примечания 

Министры финансов Эквадора
Женщины-политики Эквадора